Rowles ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Rowles (1918–1996), amerikanischer Jazzpianist
 Kye Rowles (* 1998), australischer Fußballspieler
 Richard Rowles, australischer Boxer und zweifacher Olympiateilnehmer
 Stacy Rowles (1955–2009), amerikanische Jazztrompeterin

Sonstiges:
 Rowles-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika